Obstrukcja – bierny opór przy użyciu dozwolonych prawem metod (np. obstrukcja parlamentarna).
 Obstrukcja – inaczej zaparcie, utrudnione lub niezbyt częste oddawanie stolca.